Кировски рејон је појам који може да се односи на неки од следећих рејона Руске Федерације:

 Кировски рејон (Калушка област)
 Кировски рејон (Крим)
 Кировски рејон (Лењинградска област)
 Кировски рејон (Приморска Покрајина)
 Кировски рејон (Сјеверна Осетија)
 Кировски рејон (Ставропољска Покрајина)

Види још 
 Сергеј Киров
 Кировска област
 Киравски рејон
 Кировски градски округ